A Equipe Italiana de Copa Davis representa a Itália na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Federação italiana de Tênis/Federazione Italiana Tennis. Foi campeã do torneio em 1976.

Time atual

Equipe de 2018:
 Andreas Seppi
 Paolo Lorenzi
 Fabio Fognini
 Simone Bolelli
 Matteo Berrettini

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas

  DavisCup.com (equipe italiana)

Itália
Tênis da Itália